Allsvenskan 2018 kan syfta på:

Fotbollsallsvenskan 2018 (herrar)
Damallsvenskan 2018 (damer, fotboll)